Сухово́ля — топоним.

Польша
 Суховоля — город в Подляском воеводстве.
 Суховоля — городско-сельская гмина (волость).
 Суховоля, Лодзинское воеводство, Паенченский повят
 Суховоля, Люблинское воеводство, Радзыньский повят
 Суховоля, Люблинское воеводство, Замойский повят
 Суховоля, Свентокшиское воеводство, Буский повят
 Суховоля, Свентокшиское воеводство, Келецкий повят
 Суховоля, Свентокшиское воеводство, Сташувский повят

Украина
 Суховоля, село, Волынская область, Луцкий район
 Суховоля, Житомирская область, Новоград-Волынский район
 Суховоля, Житомирская область, Хорошевский район
 Суховоля, Львовская область, Золочевский район
 Суховоля, Львовская область, Львовский район
 Суховоля, Львовская область, Червоноградский район
 Суховоля, Ровненская область, Владимирецкий район